Das Adidas International 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 13. Januar 2003 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, welche genau wie das Adidas International zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schweizer Roger Federer, der in diesem Jahr als Vierter der Setzliste in der ersten Runde gegen den Lucky Loser Franco Squillari ausschied. Nur der an 2 gesetzte Spanier Juan Carlos Ferrero kam von allen Gesetzten über das Viertelfinale hinaus und erreichte das Endspiel. Dort verlor er gegen den Koreaner Lee Hyung-taik in drei Sätzen. Lee gab im Verlauf des Turniers nur im Finale einen Satz ab. Er gewann den ersten Titel der Saison und seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Vorjahressieger, Donald Johnson und Jared Palmer, nicht erneut das Turnier. Die mit einer Wildcard gestarteten Australier Paul Hanley und Nathan Healey konnte das Turnier für sich entscheiden, indem sie im Finale Mahesh Bhupathi und Joshua Eagle (Nr. 3 der Setzliste) schlugen. Es war ihr zweitergemeinsamer Erfolg. Es war Hanleys zweiter und auch Healeys zweiter Doppelerfolg der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 322.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 347.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Sydney